Detta är en lista över sjöar i Falkenbergs kommun ofta baserad på sjöns utloppskoordinat. Om någon sjö saknas, kontrollera grannkommunens lista eller kategorin Insjöar i Falkenbergs kommun.

Lista

Falkenbergs kommun
 Lista